Орисаба () — город в Мексике.
 Орисаба — действующий вулкан в Мексике.